El Torneig d'Acapulco 2012, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2012, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí i als International Tournaments del circuit WTA femení. La dinovena edició del torneig es va disputar entre el 27 de febrer i el 3 de març 2012 al Fairmont Acapulco Princess d'Acapulco, Mèxic.

El tennista xabienc David Ferrer va guanyar el seu tercer títol de l'any i també el tercer consecutiu a Acapulco. La italiana Sara Errani va fer doblet amb el títols individual i de dobles. L'espanyol Fernando Verdasco va jugar amdues finals masculines però només es va poder imposar en la de dobles. En categoria masculina, tant en individual com en dobles, van coincidir els mateixos guanyadors que una setmana abans es van imposar en el torneig de Buenos Aires. La italiana Flavia Pennetta va disputar la seva setena final consecutiva a Acapulco, malgrat que només s'ha emportat el títol en dues ocasions.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012